Эмиль Тюброн (; , Болдон, Великобритания — , , Новая Зеландия) — французский гонщик на моторных лодках, чемпион летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Тюброн вместе со своим экипажем стал чемпионом в открытом классе, хотя в финальной гонке они были единственными из финишировавших.

Примечания

Ссылки 
 Эмиль Тюброн на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Гонщики на моторных лодках на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы от Франции